Su-27 Flanker é um simulador de voo lançado para DOS e Windows em 1995. Foi desenvolvido pela Eagle Dynamics e publicada pela Strategic Simulations.

Ver também
Sukhoi Su-27

Ligações externas
 Eagle Dynamics
 Gamespot.com's Review of Su-27 Flanker

Jogos eletrônicos de 1995
Aviação virtual
Jogos para DOS
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos de simulação de combate aéreo